Mydleńcowce, mydłodrzewowce (Sapindales) – rząd roślin okrytonasiennych. Rośliny blisko spokrewnione z rzędem ślazowców. Należą tu głównie rośliny drzewiaste rosnące przede wszystkim w strefie tropikalnej i subtropikalnej. Kwiaty posiadają zwykle wykształcony dysk, okwiat jest zróżnicowany na kielich i koronę, 5-krotny, pręciki wykształcają się w dwóch okółkach. Słupkowie górne. Nasiona zwykle ze zredukowanym bielmem.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna rzędu według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)
Mydleńcowce stanowią jedną z młodszych linii ewolucyjnych w obrębie kladu różowych właściwych II (eurosids II ≡ Malvidae). Stanowią grupę siostrzaną dla kladu obejmującego ślazowce (Malvales), kaparowce (Capparales) i Huerteales. 

Pozycja systematyczna w kladogramie nadrzędu różopodobnych na podstawie APweb (aktualizowany system APG IV z 2016):

 Podział na rodziny według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)

Ze względu na bliskie pokrewieństwo dawniej wyróżniane rodziny klonowatych i kasztanowcowatych stanowią w systemie APG jedną podrodzinę Hippocastanoideae Burnett w obrębie mydleńcowatych. Zaliczane tu też wcześniej kłokoczkowate okazały się być jedną z najbardziej pierwotnych linii rozwojowych kladu różowych (rosids) i w systemie APG zaliczane są do najstarszego rzędu tego kladu – Crossosomatales. Z kolei wyłączane dawniej w odrębne rzędy rodziny nanerczowate i rutowate okazały się być młodszymi liniami rozwojowymi posiadającymi wspólnych przodków z mydleńcowatymi.

 Pozycja w systemie Reveala (1993-1999)
Gromada okrytonasienne (Magnoliophyta Cronquist), podgromada Magnoliophytina Frohne & U. Jensen ex Reveal, klasa Rosopsida Batsch, podklasa różowe (Rosidae Takht.), nadrząd Rutanae Takht., rząd mydleńcowce (Sapindales Dumort.).

 Podział na rodziny według systemu Reveala
 Staphyleaceae – kłokoczkowate
 Tapisciaceae
 Melianthaceae – miodokwiatowate
 Sapindaceae – mydleńcowate
 Hippocastanaceae – kasztanowcowate
 Aceraceae – klonowate
 Bretschneideraceae
 Akaniaceae

Przypisy 

Mydleńcowce